Søren Eriksen er navnet på flere personer:
 Søren Eriksen (erhvervsleder) (født 1969) – dansk erhvervsleder
 Søren Eriksen (amtsborgmester) (født 1942) – amtsborgmester i Vestsjællands Amt 1986-1989 og 1994-2001